oświecenie (epoka) – okres w kulturze (w Europie w latach 1688–1789)
 oświecenie w Polsce – w latach ok. 1740–1822
 oświecenie katolickie – połączenie idei oświeceniowych i tradycji katolickiej w XVIII wieku
 Haskala – Oświecenie Żydowskie; ruch intelektualny europejskiego żydostwa w późnych latach XVIII wieku
 Meiji – okres oświecenia w kulturze Japonii 1868–1912
 oświecenie – stan (lub raczej cały szereg stanów), jaki według części religii Wschodu przytrafia się po długotrwałej praktyce medytacyjnej
 oświecenie (iluminacja) – oświecenie umysłu w filozofii chrześcijańskiej